Krendlesberger ist der Familienname folgender Personen:

 Annett Krendlesberger (* 1967), österreichische Schriftstellerin 
 Hans Krendlesberger (1925–1995), österreichischer Rundfunkregisseur, Dramatiker und Autor von Hör- und Fernsehspielen